Yiliang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Yiliang (宜良县) der bezirksfreien Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yiliang (Kunming);
den Kreis Yiliang (彝良县) der bezirksfreien Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yiliang (Zhaotong).